Weishui Shuiku kan syfta på följande platser:

Kina 

 Weishui Shuiku (reservoar i Kina, lat 31,86, long 112,06), Hubei, 
 Weishui Shuiku (reservoar i Kina, lat 29,95, long 111,54), Hubei, 

Robotskapade Kinaförgreningar